Acachie de la scară - sfînt ortodox.

Acesta încă din pruncie s-a deprins cu viața pustnică. Ducîndu-se deci la o mănăstire, a dat peste un bătrîn rău, care-l bătea și-l schingiuia necontenit; dar sfîntul răbdînd nouă ani, a adormit în Domnul. Bătrînul mîhnindu-se foarte mult, a alergat la un cuvios, care avea viața îmbunătățită și care cunoscuse pe Acachie. Acesta venind l-a întrebat dacă a murit. Atunci Acachie, ca și cum ar fi fost viu a răspuns: "Cum este cu putință să moară cel ce face ascultare?" Bătrînul său minunîndu-se de aceasta, s-a pocăit și și-a făcut chilie lîngă mormîntul sfîntului.
După cîtva timp frații mănăstirii ieșind la secere, au rămas numai doi: un bolnav și altul spre paza mănăstirii, întîmplîndu-se să moară cel bolnav, cel rămas în viață n-a putut să-l îngroape singur și astfel l-a pus în mormîntul sfîntului; dar a doua zi l-a aflat afară. El l-a pus iarăși în mormînt, dar și de astă dată l-a găsit afară. Atunci fratele a zis supărat: "Am auzit că nimeni altul n-a fost ascultător ca tine și acum nu primești cu tine pe acest frate? A doua zi l-a aflat în mormînt, dar sfîntul nu mai era acolo

Se prăznuiește la 26 noiembrie.

Sfinți creștini